Michele Strogoff (Michel Strogoff) – romanzo di Jules Verne
 Michele Strogoff – film del 1956 diretto da Carmine Gallone
 Michele Strogoff (Michel Strogoff) – miniserie televisiva del 1975

Pagine correlate 
Michael Strogoff